Bielz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eduard Albert Bielz
 Michael Bielz